Georgine steht für bzw. ist der Name von:
 ein selten gebrauchtes Synonym für die Pflanzengattung der Dahlien
 Zeitung der ostpreußischen Landwirte, 1824 in Königsberg erstmals erschienen
 eine Variante des weiblichen Vornamens Georgina, Namensträgerinnen siehe dort

Siehe auch
 Grube Georgine
 Georgia (Begriffsklärung)
 Georgiana